Kindred puede referirse a:

 Kindred (Héroes) - episodio de una serie de televisión;

 Kindred (Ásatrú) - comunidad básica en la organización de la confesión religiosa Ásatrú;

 Kindred (Dakota del Norte) - ciudad de Estados Unidos;

 Kindred (novela) - Novela de la escritora Octavia E. Butler, publicada en 1979.

 Kindred (league of legends) - Personaje o campeón de popular juego en línea incorporado en el segundo semestre de 2015.